Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Álex López Morón che hanno battuto in finale František Čermák e David Škoch 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Tim Crichton /  Nathan Healey (primo turno)
 František Čermák /  David Škoch (finale)

 Aleksandar Kitinov /  Antonio Prieto (primo turno)
 Joan Balcells /  Giorgio Galimberti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2001